Hexanchus är ett släkte av hajar som beskrevs av Rafinesque 1810. Hexanchus ingår i familjen kamtandhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kamtandhajar
Hexanchus